Lu eller LU kan syfta på:
 Lu – kemiskt tecken för lutetium
 Lu (namn) – ett kinesiskt efternamn
 Lu (stat) – en stat i det antika Kina under vår- och höstperioden
 .lu – toppdomän för Luxemburg
 LU – ett företag som tillverkar olika former av kex, se Lefèvre Utile
 Lunds Universitet
 Lu, Piemonte, kommun i Italien
 Lú, iriska namnet på staden Louth, Irland